В 2013 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди юношей стала австралийская пара Танаси Коккинакис и Ник Кирьос.

Посев 

  Кайл Эдмунд /  Фредерику Феррейра Силва (Полуфинал)
  Максим Аму /  Жоан-Себастьян Татло (Второй раунд)
  Кристиан Гарин /  Николас Ярри (Первый раунд, отказ)
  Педро Качин /  Гильермо Нуньес (Первый раунд)

<li>  Ёсихито Нисиока /  Хорхе Бриан Панта Эррерос (Четвертьфинал)
<li>  Клеман Генс /  Ноа Рубин (Четвертьфинал)
<li>  Ниоки Накагава /  Джанлуиджи Квинци (Первый раунд)
<li>  Гарри Буршье /  Александр Зверев (Отказ)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания